Le xian de Huidong est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine ;
 Le xian de Huidong est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme